

Cinema 
 Somersault – film del 2004 diretto da Cate Shortland

Musica 
 Somersault – album degli Eggstone del 1994
 Somersault – album di Chicane del 2007
 Somersault – singolo degli Zero 7 featuring Sia del 2004
 Somersault – cantante tedesca